Санта Енграсија има више значења:

 Санта Енграсија (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Енграсија (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Енграсија (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику